Ladyfinger ist

 eine Felswand im Karakorum (Ladyfinger Peak) – siehe Bublimotin
 eine andere Bezeichnung für die Gemüsepflanze Okra
 der englische Name für ein Löffelbiskuit